Дейвънпорт може да се отнася за:
 Хора
 Линдзи Дейвънпорт (р. 1976), американска тенисистка
 Хърбърт Дейвънпорт (1861 – 1931), американски икономист
 Градове в САЩ
 Дейвънпорт (Айова)
 Дейвънпорт (Вашингтон)

Вижте също 
 Девънпорт